Il manuale del cantautore (2002) – Album di Flavio Giurato pubblicato nel 2002 da Vitaminic
Il manuale del cantautore (2007) – Album di Flavio Giurato pubblicato nel 2007 da Interbeat